Кассень () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер
 Кассень () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од